Padaratz est un nom de famille pouvant faire référence à :
 Flávio Padaratz (dit Teco), surfeur professionnel brésilien né en 1971 ;
 Neco Padaratz, surfeur professionnel brésilien né en 1976, frère cadet du précédent.